Суджанагар — топоним.

 Суджанагар — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Суджанагар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.